Amadeus kan avse:

 Amadeus (namn) – ett namn
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), en österrikisk kompositör
 Amadeus (pjäs) – en pjäs från 1979 av Peter Shaffer 
 Amadeus (film) – en film från 1984, baserad på Shaffers pjäs.
 Rock Me Amadeus – en hit från 1985 av den österrikiske popartisten Falco
 Åh Amadeus – en hit från 1986 av den svenska popartisten Lena Philipsson